Als Reichenbacher Konvention werden bezeichnet:
Reichenbacher Konvention (1790) zwischen Österreich und Preußen 
Reichenbacher Konventionen (1813) zwischen Großbritannien, Preußen, Österreich und Russland